Людми́ла Бори́совна Пота́пова — советская и российская актриса театра и кино, ведущая концертов и церемоний, певица, продюсер, режиссёр, член Союза кинематографистов, Член Гильдии актёров кино России, Президент компании «МОД Стар Продакшн».

Биография 
Людмила Потапова родилась 24 июля 1965 года в городе Ташауз. В 1982 году поступила в Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова (мастерская В. А. Ермаковой).  Будучи студенткой первого курса, была приглашена в Саратовский театр драмы для исполнения ведущих ролей в спектаклях режиссёра Александра Дзекуна. С 1986 по 1988 год состояла в Томском драматическом театре.

В 1987 году сыграла первую роль в фильме Э. Кеосаяна «Вознесение». В 1989 году была приглашена на главную роль в фильм Владимира Мотыля «Расстанемся, пока хорошие». В 1991 году снимается в главной роли в фильме «Туннель» Макди Омеда.

В 1992 году у Людмилы родился сын Богдан.

С 1992 года  начались съёмки в фильме Геннадия Полоки «Возвращение „Броненосца“», в котором Людмила сыграла одну из главных ролей — Клавдию.

С 1993 по 1996 год вела театральную студию в одной из подмосковных гимназий. Поставила спектакль по книге Анны Краснопёрко «Письма моей памяти», который стал лауреатом по Москве и Московской области в конкурсе Ролана Быкова.

Признание и награды 
Людмила Потапова обладает призом к/ф Кинотавр, «Золотой овен», призом Дома Хонжонкова «И божество, и вдохновение» Веры Холодной, приза зрительских симпатий Берлинского кинофестиваля, приза «За лучшую женскую роль» Ялтинского кинофестиваля.

Творчество

Роли в театре 
 Алька "Пелагея и Алька" реж. А. Дзекун
 Крысчед " Полёт над гнездом кукушки" реж. В. Ермакова
 Лидочка "Свадьба Кречинского" реж. М. Борисов
 Мадлен "Трудные родители" реж. И. Пекер
 М. де Турвель "Опасные связи" реж. А. Дзекун
 Миранда "Коллекционер" реж. С. Виноградов

Роли в кино 
  — Вознесение — Евдокия
  — Расстанемся, пока хорошие — Ленала
  — Возвращение «Броненосца» — Клавдия Никитична Егорычева
  — Несут меня кони… — Агнешка Вагнер
  — Ботанический сад — Настя
  — Агент в мини-юбке
  — День Святого Валентина — Люда
  — Нина. Расплата за любовь — соседка
  — Дружная семейка — подруга детства Саши

Примечания

Ссылки 

Выпускники Саратовской театральной школы